Карл Пошауко (, 1900 — ?) — австрийский шахматист, мастер.

Чемпион Австрии 1952 г.

В составе сборной Австрии участник официальной и неофициальной шахматных олимпиад.

В составе сборной Австрии по переписке серебряный призер 1-й Европейской заочной олимпиады (1937—1939 гг.; в команде также играли Э. Грюнфельд, Э. Элисказес, Г. Мюллер, А. Беккер и Г. Габердиц).

Участник ряда международных командных матчей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии К. Пошауко  в базе Chessgames
 Личная карточка К. Пошауко  на сайте 365Chess

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад